Смех:

 Смех — одна из реакций человека на юмор или щекотку.
 Смех — философское эссе, опубликованное французским философом Анри Бергсоном в 1900 году.
 «Смех» — американская комедийная мелодрама режиссёра Джерри д’Аббади д’Арраста 1930 года.
 «Смех» — песня российской рок-группы «Кукрыниксы».

См. также 
 Смех без правил